Жан де Ла Шапель (; 24 октября 1651 — 29 мая 1723) — французский  и . Член Французской академии (кресло № 31) с 1688 по 1723 год.

Биография 
Родился в знатной дворянской семье. Родственник поэта Никола Буало. Его литературные таланты обратили внимание Луи Армана I де Бурбона Конти, зятя короля Людовика XIV. В 1678 году он взял его к себе секретарём.

Пользуясь своим положением, Ла Шапель писал и представлял свои трагедии, вдохновленные античными сюжетами в «Комеди-Франсез» в том числе, «Заида», «Меропа», «Клеопатра», «Аякс» и др. Его связи и талант актёра М. Барона, игравшего в его пьесах, обеспечили их успех у публики.

Опубликовал два романа «Les Amours de Catulle» (1680) и «Les Amours de Tibulle» (1700), несколько сборников переводов латинских поэтов.

С 1688 по 1723 год был одним из «бессмертных», членом Французской академии (кресло № 31).

Избранные произведения 
Трагедии
 Cléopâtre (1681)
 Zaïde (1681)
 Téléphonte (1682)
 Ajax (1684)
 Isaac, tragédie en musique (1717)
Романы
 Les Amours de Catulle (1680)
 Marie d’Anjou, reine de Majorque (1682)
 Les Amours de Tibulle (1722)
Другое
 Les Carrosses d’Orléans, comédie représentée pour la première fois le 9 août 1680
 Lettres d’un Suisse à un Français, où l’on voit les véritables intérêts des princes et des nations de l’Europe (1703—1711)
 Réflexions politiques et historiques sur l’affaire des princes, avec la requête des pairs de France, la requête des princes légitimez et une réponse à cette dernière requête (1717)

Ссылки 
 Jean de La Chapelle
 Работы и о Жане де Ла Шапель в интернет-архиве

Члены Французской академии
Французские писатели